Østermarken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østermarken (Døstrup Sogn) – en bebyggelse i Døstrup Sogn
 Østermarken (Hellum Sogn) – en bebyggelse i Hellum Sogn
 Østermarken (Jerslev Sogn) – en bebyggelse i Jerslev Sogn
 Østermarken (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn
 Østermarken (Varde Sogn) – en bebyggelse i Varde Sogn